Editor is Engels voor 'bewerker' of 'redacteur'. Het kan verwijzen naar:
 Editor (beroep) (of filmmonteur), een persoon die beeld- en/of geluidsmateriaal bewerkt en samenstelt

Computerprogramma's 
 Broncode-editor, een teksteditor om de broncode van computerprogramma's mee te bewerken
 Hex-editor, een computerprogramma om een programma op byte-niveau te bewerken
 HTML-editor, een computerprogramma om webpagina's aan te maken
 Leveleditor, een computerprogramma waarmee levels voor een computerspel mee kunnen worden gemaakt
 Teksteditor, een computerprogramma waarmee onopgemaakte tekst bewerkt kan worden

Zie ook 
 Editors, een Britse indierockband
 Redacteur